Tavistock steht für:

 Tavistock Clinic, in Bloomsbury, London
 Tavistock Group, internationale Investmentfirma
 Tavistock Cup, jährliches Mannschafts-Golfturnier in den USA, siehe Tavistock Group #Tavistock Cup
 The Tavistock Institute, englisches Forschungsinstitut für angewandte Psychologie

Orte:
 Tavistock (Devon), Kleinstadt, Großbritannien
 Tavistock (New Jersey), USA
 Tavistock (Ontario), Kanada
 Tavistock Square, Platz in Bloomsbury, London

Siehe auch:
 Tavistock-Ansatz (Bergbau-Forschungsmethode)